Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Сандрін Тестю з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Іва Майолі (півфінал)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Аманда Кетцер (півфінал)
  Бренда Шульц-Маккарті (чвертьфінал)
  Руксандра Драгомір (2-ге коло)
  Каріна Габшудова (1-ше коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1997 U.S. Women's Hard Court Championships Draw

1997
Одиночний розряд